En ministerråd er en stillingsbetegnelse i diplomatiet. Et ministerråd er desuden betegnelsen for en række institutioner:

 Ministerrat – DDR's regering
 Nordisk Ministerråd – et samarbejdsorgan for de nordiske regeringer
 Rådet for Den Europæiske Union – en EU-institution, der i daglig tale kaldes Ministerrådet
 Ministerrådet (Danmark) – organ, der kan træde i stedet for Statsrådet ifølge grundlovens § 18
 Ministerrådet (Frankrig) – Frankrigs regering, Conseil des ministres
 Ministerrådet (Italien) – Italiens regering, Consiglio dei ministri
 Ministerrådet (Polen) – Polens regering, Rada Ministrów w Polsce
 Ministerrådet (Rusland) – råd i Ruslands regering, Sovet ministrov Rossii
 Ministerrådet (Spanien) – Spaniens regering, Consejo de Ministros
 Ministerrådet (Sovjetunionen) – Sovjetunionens regering fra 1946 til 1991, Sovét minístrov SSSR